

Astronomia 
 6087 Lupo – asteroide 
 Lupo – costellazione

Onomastica 
Lupo – nome proprio di persona italiano maschile
 Lupo – cognome italiano

Persone 
Lupo – duca del Friuli
Lupo – duca di Provenza (569-570) 
Lupo Protospata – cronista dell'XI secolo
Lupo I d'Aquitania (? – 700 o 710) – duca d'Aquitania e duca di Guascogna
Lupo II di Guascogna (718-778) – duca di Guascogna
Lupo III di Guascogna (? – 820) – duca di Guascogna
San Lupo – vescovo di Troyes
Alberto Lupo – attore italiano
Daniele Lupo – giocatore di beach volley italiano
Eliana Lupo – attrice e direttrice del doppiaggio italiana
Enrica Lupo – calciatrice italiana
Ernesto Lupo – magistrato italiano
Fabio Lupo – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
Frank Lupo – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
Giovanni Lupo – criminale italiano, fratello di Ignazio
Giuseppe Lupo – scrittore e saggista italiano
Ignazio Lupo – criminale italo-americano 
Joseph Lupo – musicista italiano
Loredana Lupo – politica italiana
Mario Lupo – chimico e politico italiano
Mario Lupo – storico italiano
Michael Lupo – serial killer italiano 
Michele Lupo – regista italiano
Michele Lupo – scrittore italiano
Renato Dario Lupo – militare italiano
Salvatore Lupo – storico italiano
Saverio Lupo – cantante e attore italiano
Thomas Lupo – musicista e compositore inglese, figlio di Joseph
Vincenzo Lupo – patriota italiano
Virio Lupo – politico romano
Virio Lupo – militare romano

Zoologia 
Lupo – mammifero placentato appartenente alla famiglia dei Canidae

Altro 
Lupo – torpediniera della Regia Marina
 Lupo (F 564) – fregata missilistica della Regia Marina, appartenente alla Classe Lupo
Classe Lupo – tipo di nave militare
Volkswagen Lupo – automobile della Volkswagen
Lupo – figura araldica
Lupo – in musica, forma di risonanza indesiderata di strumenti o delle sale d'ascolto
 Lupo – nome informale dell' (dal simbolo dello stemma)
Lupo – nome di un personaggio dei fumetti Disney
Lupo – nome di un personaggio del fumetto Rat-Man
 Lupo – serie televisiva italo-francese del 2018

Pagine correlate
Lupus
Il lupo